Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 104-es, továbbá 104A, 104E és 104Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 104-es busz (Budapest)
 104-es busz (Budapest, 1971–1976)megszűnt
 104A busz (Budapest)

Miskolc

 104-es busz (Miskolc)megszűnt

 104-es busz (Pécs)
 104A busz (Pécs)
 104E busz (Pécs)
 104Y busz (Pécs)

 104-es busz (Tatabánya)megszűnt